Existen varios artículos que pueden hacer referencia a los términos Ministerio de Economía de España o Ministerio de Economía y Hacienda de España:

Ministerios de Economía de España 
 Ministerio de Economía y Empresa (desde 2018), durante el gobierno de Pedro Sánchez.
 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2016-2018), durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
 Ministerio de Economía y Competitividad (2011-2016), durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
 Ministerio de Economía y Hacienda (2004-2011), durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
 Ministerio de Economía (2000-2004), durante la segunda legislatura de José María Aznar.
 Ministerio de Economía y Hacienda (1982-2000), durante los gobiernos de Felipe González y la primera legislatura de José María Aznar.
 Ministerio de Economía y Comercio (1980-1982), durante el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.
 Ministerio de Economía (1977-1980), durante los gobiernos de Adolfo Suárez.

Cronograma